

Persone 

 Daniela Goggi, nota anche con lo pseudonimo di Daniela Modigliani (1953) – attrice, cantante, conduttrice televisiva e showgirl italiana
 Emilia Goggi (1817-1857) – cantante lirica, prima interprete del ruolo di Azucena nel Trovatore di Giuseppe Verdi
 Goggi – soprannome del bassista islandese Georg Hólm (1976)
 Loretta Goggi (1950) – cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva, showgirl, e imitatrice italiana

Altro 
 Hermanas Goggi – duo costituito da Loretta Goggi e Daniela Goggi